St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg (oud), het oude gebouw van het Tilburgse ziekenhuis
 Het voormalige Sint-Elisabeth Ziekenhuis (Alkmaar), na fusie het Medisch Centrum Alkmaar
Sint-Elisabethziekenhuis Almelo, een voormalig ziekenhuis in Almelo
Het voormalige Sint-Elisabeth Ziekenhuis resp. de voormalige locatie Elisabeth van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort
Sint-Elisabethhospitaal (Herve), te Herve
Sint Elisabeth Ziekenhuis (Leiden), een voormalig ziekenhuis in Leiden (1892-1972) en Leiderdorp (1972-1992)
Sint Elisabethziekenhuis (Winterswijk), een voormalig Rooms-katholiek ziekenhuis in Winterswijk (1926-1984)
Sint-Elisabeth Hospitaal (Willemstad) in Willemstad op Curaçao
 AZ Sint-Elisabeth, ziekenhuis in Zottegem

Zie ook
Sint Elisabeth Gasthuis (doorverwijspagina)